КАРСР — абревіатура:

 Карельська Автономна Радянська Соціалістична Республіка
 Кабардинська Автономна Радянська Соціалістична Республіка
 Калмицька Автономна Радянська Соціалістична Республіка
 Комі Автономна Радянська Соціалістична Республіка
 Каракалпацька Автономна Радянська Соціалістична Республіка
 Казакська Автономна Соціалістична Радянська Республіка
 Кримська Автономна Радянська Соціалістична Республіка